Rebecca Šramková (ur. 19 października 1996 w Bratysławie) – słowacka tenisistka.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w maju 2012 roku w turnieju ITF w słoweńskim Velenje.

Na swoim koncie ma wygranych jedenaście turniejów w grze pojedynczej i cztery w grze podwójnej rangi ITF.

W swojej karierze najwyższy ranking singlowy WTA osiągnęła 8 maja 2017, miejsce 111.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Słowackie tenisistki
Ludzie urodzeni w Bratysławie
Urodzeni w 1996